Shame hace referencia a varios artículos:

Concepto 
 La palabra inglesa shame, que significa 'pena' o 'vergüenza'.

Películas 
 Shame (película) (2011), dirigida por Steve McQueen.
 Maximum Shame (2010), dirigida por Carlos Atanes.

Canciones 
 «Shame (canción de Depeche Mode)» (1983), del grupo Depeche Mode.
 «Shame (canción de Robbie Williams)» (2010), de Robbie Williams y Gary Barlow.
 «Such a Shame» (1984), del grupo Talk Talk.
 «Shame for You» (2007), de Lily Allen.
 «Shame on You» (2007), de Andrea Corr.
 «Tears Of My Own Shame» (1997), de Steve Lukather.

Sociología 
 Gay Shame, movimiento contracultual de la comunidad LGBTQ.